VI. János bizánci császár (1292–1383)
 VI. János bretagne-i herceg (1389–1442)
 VI. János pápa (?-705)
 VI. János portugál király (1767–1826)